Сластёны или Сластены — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сластены — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Сластёны — агрогородок в Чаусском районе Могилёвской области.

См. также 
 Сластёнка